Farmdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Farmdale (Florida)
 Farmdale (Georgia)
 Farmdale (Illinois)
 Farmdale (Kentucky)
 Farmdale (Ohio)
 Farmdale (Pennsylvania)
 Farmdale (West Virginia)